Дюго́неві (Dugongidae) — родина морських ссавців з ряду ламантиноподібних (Trichechiformes, seu Sirenia). 

Поширені переважно в Індійському океані.

Таксономія родини 
Родина містить єдиний сучасний вид і рід, але багато викопних:

 без підродини:
 Рід †Anisosiren
 Рід †Caribosiren
 Рід †Indosiren
 Рід †Lentiarenium
 Рід †Kaupitherium
 Рід †Paralitherium
 Рід †Priscosiren
 Рід †Prohalicore
 Рід †Sirenavus
 Підродина Dugonginae
 Рід †Bharatisiren
 Рід †Callistosiren
 Рід †Crenatosiren
 Рід †Corystosiren
 Рід †Culebratherium
 Рід †Dioplotherium
 Рід †Domningia
 Рід Dugong — Дюгонь
 Dugong dugon
 Рід †Italosiren
 Рід †Kutchisiren
 Рід †Nanosiren
 Рід †Norosiren
 Рід †Rytiodus
 Рід †Xenosiren
 Підродина †Halitheriinae
 Рід †Halitherium
 Підродина †Hydrodamalinae
 Рід †Dusisiren
 Рід †Hydrodamalis — Морська корова
 †Hydrodamalis cuestae
 †Hydrodamalis gigas
 †Hydrodamalis spissa
 Підродина †Metaxytheriinae
 Рід †Metaxytherium

Сирени
Родини ссавців